AHTV est un sigle qui peut signifier :
 Anchor Handling Tug Vessel, un type de navire de ravitaillement offshore ;
 All Hallows Television, une chaine de télévision américaine (voir ).